

Patronyme 

  (1970-), skieur acrobatique canadien ;
 Louise Belhumeur (1943-), chanteuse et comédienne québécoise ;
 Michel Belhumeur (né le  à Sorel au Québec) est un ancien joueur de hockey sur glace professionnel.
Martin Belhumeur, (1982-)facteur
Mya Belhumeur, (2010-) 
Émy Belhumeur, (2014-)

Toponyme 
, cours d'eau canadien
 , baie canadienne ;
  (page d'homonymie).

Titre 

Satan Belhumeur est un roman écrit en 1981 par Victor-Lévy Beaulieu.
Patronyme québécois